Ло́ухивуори () — финская фамилия. Известные носители:

 Лоухивуори, Матти (1928—1977) — финский певец.
 Лоухивуори, Риикка — финская кёрлингистка.